Мухтаров Абдулла Ибрагимович (24 декабря 1918, Цахур, Рутульский район, Дагестан — 17 мая 2013) —  азербайджанский физик, доктор физико-математических наук, профессор (кафедра теоретической физики) физического факультета Азербайджанского Государственного Университета. По национальности цахур.

Биография 
Мухтаров Абдулла Ибрагимович родился в с. Цахур, Рутульского района, Республики Дагестан.
 В 1939—1944 — студент физического факультета Бакинского Государственного Университета (БГУ)
 В 1944—1946 — м.н.с. Физико-Математического Института при БГУ.
 В 1947—1950 — аспирант Московского Государственного Университета.
 С 1950 года — преподаватель, доцент, профессор кафедры теоретической физики БГУ.
 В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии Наук Азербайджана.

Научная деятельность 
 К теории аннигиляции электронов и позитронов, Вестник МГУ, N8, 63, 1948.
 Поляризационные эффекты при распаде ЖЭТФ, 37, 575, 1959.
 Исследование электророждение нуклонных резонансов на поляризованных протонах, Nuovo Cimento, GA, N-1, 13, 1971.
 Суперструнный z’- бозон в радиационный е+е- аннигиляции Я. Ф. т. 58, N-7, 1288—1297, 1995.
 Power correction to the pion-photon transition form factor International Journal of Modern Physics A, vol. 16, N-18, (2001), 3179-3190.
 A.Mukhtarov, R.Ibadov and U.Khodjaeva, About limitation of elementary particles mass, 2007, Fizika, Elm. Publ., v. 13, N 3, p. 6.
 S.Abdullaev, A.Mukhtarov and S.Ragimova, The polarization of B-baryon in half — inclusive reactions, 2006, Fizika, Elm. Publ., v. 12, N 4, p. 17..
 S.Abdullaev, A.Mukhtarov and M.Sh.Godjayev, Effects of weak neutral currents in the half — inclusive reactions, 2003, Fizika, Elm. Publ., v. 9, N 1, p. 38.
 S.Abdullaev and A.Mukhtarov, The distribution function of polarized quarks, polarized nucleons and the degree of Λ0 — hyperon linear polarization, Azerbaijan NA Scie. Report for 2007—2008
 А.Мухтаров «Статистик физика», 1961,
 А.Мухтаров «Квант механикасы» , 1999.
 Общее количество опубликованных научных работ: 130.
 Количество научных работ, опубликованных за рубежом: 50.
 Совместно Соколовым А. А. предложен метод "Учет линейной поляризации (спиральности) фермионов, линейной и круговой поляризации фотонов " (1948). Этот метод был обобщен для учета произвольной поляризации фермионов (1963).
 Много важных работ было сделано в области электродинамики высоко энергетически поляризованных частиц. Впервые получено аналитическое выражение пропагаторов частиц со спином 1/2 , 3/2, 5/2, 7/2.
 Исследованы процессы образования фермионов, адронов, бозонов, резонансов при столкновении е+е- поляриз. частиц. Экспериментом получено согласие. Кроме стандартной модели z-бозоном, проведены исследование в модели Е8ХЕ8 , требующий существование еще z’-бозона.
 Создал школу теоретической физики в Азербайджане.
 Подготовка кадров:
Кол-во кандидатов наук: 25.
Кол-во докторов наук: 4.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель науки 
 Орден «Слава» (1998)

Примечания

Ссылки 
 Бакинский государственный университет
 Национальная Академия Наук Азербайджана
 Saxur-INFO

Выпускники Бакинского государственного университета
Физики СССР
Физики Азербайджана
Члены-корреспонденты НАН Азербайджана